Ad Schouten (kunstenaar), Nederlands kunstenaar
 Ad Schouten (politicus), Nederlands politicus